

Форкс — місто, штат Вашингтон
 Форкс Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсільванія
 Форкс Тауншип — селище в окрузі Саллікан, штат Пенсильванія